Фонтана — многозначное слово:
 Фонтана — польский дворянский герб.
 Фонтана — крупный ударный кратер в области южного побережья Океана Бурь на видимой стороне Луны.

Фамилия 
 Фонтана, Альберто Мария (род. 1974) — итальянский футболист, вратарь.
 Фонтана, Арианна (род. 1990) — итальянская конькобежка, специализирующаяся в шорт-треке.
 Фонтана, Аттилио (род. 1952) — итальянский юрист, адвокат и политик.
 Фонтана, Джованни Мария (1670—1712) — итальянский архитектор эпохи барокко, работавший в России.
 Фонтана, Доминик Джозеф (Диджей Фонтана; 1931—2018) — американский музыкант, барабанщик Элвиса Пресли.
 Фонтана, Доменико (1543—1607) — итальянский архитектор и инженер, представитель раннего барокко.
 Фонтана, Дороти Кэтрин также известная как Д. К. Фонтана или Д. С. Фонтана (1939—2019) — американская сценаристка и редактор сюжета.
 Фонтана, Дэвид (1934—2010) — британский психолог и писатель.
 Фонтана, Жозе (Джузеппе) (1841—1876) — деятель португальского рабочего движения, публицист.
 Фонтана, Изабели (род. 1983) — бразильская манекенщица и супермодель.
 Фонтана, Йозеф (род. 1937) — австрийский историк и националист, член Комитета освобождения Южного Тироля.
 Фонтана, Карло (1634—1714) — итальянский архитектор и скульптор, представитель позднего барокко.
 Фонтана, Лавиния (1552—1614) — итальянская художница, дочь Просперо Фонтаны.
 Фонтана, Лоренцо (род. 1980) — итальянский политик.
 Фонтана, Лучо (1899—1968) — итальянский художник, создатель этапных образцов абстракционизма.
 Фонтана, Людвиг Францевич (1824—1894) — архитектор Санкт-Петербурга.
 Фонтана, Никколо (Никколо Тарталья, ок. 1499—1557) — математик-самоучка, педагог, один из открывателей способов решения кубических уравнений.
 Фонтана, Норберто (род. 1975) — аргентинский автогонщик.
 Фонтана, Оскар Маурус (1889—1969) — австрийский писатель и драматург, очеркист.
 Фонтана, Паоло (1696—1765) — итальянский архитектор позднего барокко, работавший в Речи Посполитой.
 Фонтана, Просперо (1512—1597) — итальянский художник эпохи Ренессанса.
 Фонтана, Пьеро Бруно Уго (род. 1912) — аргентинский кинорежиссёр и актёр.
 Фонтана, Саммер (род. 2008) — американская актриса.
 Фонтана, Сильвия (род. 1976) — итальянская фигуристка-одиночница.
 Фонтана, Том (род. 1951) — американский сценарист и продюсер, шоураннер, публицист.
 Фонтана, Уранио (1815—1881) — итальянский композитор и музыкальный педагог.
 Фонтана, Феличе (1730—1805) — итальянский физик, натуралист и анатом, ботаник, химик.
 
 Фонтана, Энтони (род. 1999) — американский футболист, полузащитник.
 Фонтана, Юлиан (1810—1869) — польский пианист и композитор, педагог.
 Фонтана, Якуб (1710—1773) — польский архитектор.

Топоним 
 Фонтана — город в штате Калифорния, США.
 Фонтана-Лири — коммуна в провинции Фрозиноне, Италия.

См. также 
 Фонтан (значения)